Prise de Bougie (1410)
 Prise de Béjaïa (1510)
 Siège de Béjaïa (1512)
 Bataille de Béjaïa (1555)
 Bataille de Bougie (1671)
 Bataille de Bougie (1835)